Vii  se poate referi la:
 Vii (povestire)
 Vii (mitologie)